Avdo Hodžić je lahko:
 Avdo Hodžić, narodni heroj
 Avdo Hodžić (naselje) (Bosna in Hercegovina)